

Anno 
 864 o 864 a.C.

Codici 
 864 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Kumamoto Civil Astronomical Observatory, a Kumamoto, nella Prefettura di Kumamoto, in Giappone

Matematica 
 864 – numero